Чемпионат России по футболу среди женщин прошёл в 1994 году с 17 апреля по 18 октября. 12 команд сыграли каждая с каждой в два круга (дома и в гостях). В 1994 году был проведен эксперимент, впоследствии отвергнутый. За неявку на матч команде засчитывалось поражение со счетом 0:3, но и вычиталось одно очко из «копилки». Но на неявках это никак не отразилось. Их стало даже больше, чем годом ранее. Чемпионом стал клуб "ЦСК ВВС".

Высшая лига

Итоговая таблица 

  — за неявку на матч команда наказывалась техническим поражением (0-3) и снятием 1 очка.

Бомбардиры:

 Босикова Энергия (Воронеж) 31
 Савина ЦСК ВВС (Самара) 15
 Халимдарова Энергия (Воронеж) 14
 Григорьева ЦСК ВВС (Самара) 13

Результаты матчей 

 на 65-й минуте при счете 2:0 „Энергия“ покинула поле.(3:0)* технические результаты в виду неявки соперника.

Участники

Отчёты о домашних матчах 
 ЦСК ВВС (Самара)

 „Энергия“ (Воронеж)

 „Калужанка“ (Калуга)

 „Чертаново-СКИФ“ (Москва)

 „Сибирячка“ (Красноярск)

 „Лада“ (Тольятти)

 „Волжанка“ (Чебоксары)

 „СиМ“ (Москва)

Хет-трики 
 27.05. Лукина и Заика по 3  в матче „МИСИ-Бина“-Чертаново-СКИФ" закончившийся со счетом 0:9
 03.06. Григорьева  3 («Россия»-ЦСК ВВС 0:7)
 02.07. Босикова  4 («Россия»-«Энергия» 0:7)
 05.08. Босикова  5 («Аврора»-«Энергия» 1:6)
 05.08. Савина  4 (ЦСК ВВС-«Калужанка» 8:0)
 07.09. Халимдарова  3 («Энергия»-«Снежана» 9:0)
 13.09. Босикова  3 («МИСИ-Бина»-«Энергия» 0:7)

33 лучших футболистки России по итогам сезона 1994 года

Первая лига

Переходный турнир. Результаты матчей 
Переходный турнир состоялся в городе Зеленодольск.

 ** технические результаты (В составе Текстильщик (Раменское) выступал дисквалифицированный игрок).

Основной турнир. Результаты матчей 

 «Белые ветры» (Москва) проведя 4 матча, одержав победу над «Надежда» (Воскресенск) снялась с соревнований.
• — за неявку на матч команда наказывалась техническим поражением (0-3) и снятием 1 очка

Вторая лига

Переходный турнир. Результаты матчей 
Переходный турнир состоялся в городе Краснодар.

Западная зона

Восточная зона 
 заявилась только ФШМ (Красноярск)

Ссылки 
 На rsssf.com

Чемпионаты России в 1994 году
Футбол в России в 1994 году
1994 год в женском футболе